Ernest Mouchez, astronome français
 Mouchez, cratère lunaire